Rahstorf ist der Ortsname von

 Rahstorf (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Rahstorf (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Rahstorf (Gemeinde Laakirchen), Ort in der Stadtgemeinde Laakirchen in Oberösterreich

Siehe auch:
 Rahstorfer
 Rastorf